Бенито Консепсьон Рикардо (, 4 января 1954, Асунсьон) — парагвайский футболист. Выступал на позиции кикера в различных клубах НФЛ с 1976 по 1984 год. Первый парагвайский игрок в истории лиги. После завершения карьеры работал комментатором, выступал в жанре стендап.

Биография 
Бенито Рикардо родился 4 января 1954 года в Асунсьоне. Школу он окончил в 1971 году в Коста-Месе в Калифорнии. В составе школьной команды Бенни выигрывал чемпионат штата по гандболу. Образование он продолжил в общественном колледже Ориндж-Кост и университете штата Калифорния в Сан-Диего.

В 1976 году Рикардо провёл две игры в составе «Баффало Биллс» и восемь за «Детройт Лайонс». Сезон 1977 года он пропустил целиком, а в следующем вернулся в «Лайонс». Чемпионат 1978 года стал для него лучшим в карьере: Бенни реализовал 20 из 28 попыток филд-гола, набрав 92 очка и став шестым в НФЛ по результативности. В 1980 году он подписал контракт с «Нью-Орлеан Сэйнтс» и отыграл за команду два сезона, во втором из которых специализировался на ударах с короткой дистанции. Сезон 1982 года он пропустил целиком, следующий провёл в составе «Миннесоты Вайкингс». Во время предсезонной подготовки летом 1984 года «Миннесота» отчислила его. В октябре Рикардо подписал контракт с «Сан-Диего Чарджерс», заменив в составе команды травмированного Рольфа Бениршке. 

После завершения футбольной карьеры Рикардо работал директором спортивных программ на радиостанции в Сан-Диего, был ведущим утреннего шоу. Он сделал успешную карьеру комментатора футбольных матчей и боксёрских поединков, ведя трансляции на английском и испанском языках, работал на двадцати Супербоулах. Среди телеканалов, с которыми он сотрудничал, ESPN, CBS, Fox и NBC. Бенни сыграл эпизодические роли в фильмах «Северный Даллас Сорок» и «Дикие коты», выступал в жанре стендап, в том числе в Белом доме для президентов Джорджа Буша и Билла Клинтона. Рикардо женат на бывшей модели журнала Playboy Моник Ноэль. Их сын Андре профессиональный музыкант, скрипач.

Статистика выступлений в НФЛ

Регулярный чемпионат

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений в NCAA
 Статистика выступлений в НФЛ

Игроки в американский футбол Парагвая
Игроки «Баффало Биллс»
Игроки «Детройт Лайонс»
Игроки «Нью-Орлеан Сэйнтс»
Игроки «Миннесота Вайкингс»
Игроки «Сан-Диего Чарджерс»